«Великий Бак Ховард» () — американский комедийный кинофильм режиссёра Шона МакГинли, премьера которого состоялась 18 января 2008 года.

Сюжет 

В «Великом Баке Говарде» герой загорается желанием стать дорожным менеджером, тем самым провоцируя размолвку с собственным родителем, оказавшимся не в восторге от новой профессии отпрыска.

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт
 Трейлер

Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Фильмы об иллюзионистах
Фильмы США 2008 года
Фильмы, спродюсированные Томом Хэнксом